Plaats in Indonesië
 Sosor Gonting (Andam Dewi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra
 Sosor Gonting (Dolok Sanggul), een plaats in het bestuurlijke gebied Humbang Hasundutan in de provincie Noord-Sumatra